Pelikán (přes střlat. pelicanus z řec. pelekan) může být:

 pelikán – rod ptáků z čeledi pelikánovitých

příjmení osob
 viz Pelikán (příjmení)
 
v kultuře
 Pan Pelikán – finský film z roku 2004
 Pelikán (album) – album slovenské zpěvačky Jany Kirschner
 Případ Pelikán – americký film z roku 1993 podle stejnojmenné knihy
 Pelikán má alibi – český film z roku 1940
 Pelikán (drama) – drama Augusta Strindberga z roku 1907
 Pelikán krmící mláďata svou krví – oblíbený výjev vyskytující se v písních, literatuře nebo znacích

jiný význam
 FK Pelikán Děčín – český fotbalový klub z Děčína
 Pelikán – akademický bulletin 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 Mlhovina Pelikán – emisní mlhovina v souhvězdí Labutě
 Pelikan (firma) – německý výrobce psacích potřeb